Jenssen est un patronyme porté notamment par :

 Elois Jenssen (1922-2004), costumière américaine ;
 Geir Jenssen (1962-), musicien norvégien ;
 Leif Jenssen (1948-), haltérophile norvégien ;
 Lene Jenssen (1957-), nageuse norvégienne ;
 Nicolas Pignatel Jenssen (2002-), footballeur norvégien ;
 Ruben Yttergård Jenssen (1988-), footballeur norvégien ;
 Sven Jenssen (1934-2022), chanteur allemand ;
 Ulrik Jenssen (1996-), footballeur norvégien.